Пустынная славка-завирушка () — вид птиц из семейства славковых. Обитают на пахотных землях, жарких и умеренных пустынях и умеренных полях; на высоте до 2800 метров над уровнем моря. Длина тела птиц около 12 см, вес — 8—13 грамм. Песня: щебетание «че-че-че-че-че».

Известно два вида:
  — гнездятся на севере Китая: от юго-запада пустыни Гоби южнее до Лоб-Нора и Цайдам-Пенди, восточнее до Нинься (реки Хуанхэ); зимуют в южной Азии;
  — гнездятся на юго-востоке Каспийского региона (юго-восток Казахстана, Туркменистан) восточнее до Синьцзяна (на западе Китая), возможно, также и на востоке Ирана и западе Афганистана; зимуют от Аравии восточнее до северо-запада Индии.

Примечания 

Славки
Птицы Азии
Животные, описанные в 1873 году